Etnologia: San Juan (poble amerindi), tribu pueblo de llengua tewa 
 Toponímia:
 Espanya:
 San Juan de Aznalfarache, municipi andalús de la província de Sevilla
 San Juan de Gredos, municipi castellano-lleonès de la província d'Àvila
 San Juan de la Encinilla, municipi castellano-lleonès de la província d'Àvila
 San Juan de la Nava, municipi castellano-lleonès de la província d'Àvila
 San Juan de la Rambla, municipi canari de l'illa de Tenerife, a la província de Santa Cruz de Tenerife
 San Juan de Plan, municipi aragonès de la província d'Osca
 San Juan del Molinillo, municipi castellano-lleonès de la província d'Àvila
 San Juan del Monte, municipi castellano-lleonès de la província de Burgos
 San Juan del Olmo, municipi castellano-lleonès de la província d'Àvila
 San Juan del Puerto, municipi andalús de la província de Huelva
 San Juan de Rabanera, església romànica de la ciutat de Sòria
 San Juan de Duero, conjunt monumental romànic de la ciutat de Sòria
 Alberite de San Juan, municipi aragonès de la província de Saragossa
 Alcázar de San Juan, municipi castellano-manxec de la província de Ciudad Real
 Almunia de San Juan, municipi aragonès de la província d'Osca
 Arenas de San Juan, municipi castellano-manxec de la província de Ciudad Real
 El Viso de San Juan, municipi castellano-manxec de la província de Toledo Real
 Estepa de San Juan, municipi castellano-lleonès de la província de Sòria
 Hospital San Juan Evangelista, monestir/hospital de la ciutat de Burgos
 Las Cabezas de San Juan, municipi andalús de la província de Sevilla
 Navas de San Juan, municipi andalús de la província de Jaén
 Paradinas de San Juan, municipi castellano-lleonès de la província de Salamanca
 Santiuste de San Juan Bautista, municipi castellano-lleonès de la província de Segòvia
 Villanueva de San Juan, municipi andalús de la província de Sevilla
 Villarta de San Juan, municipi castellano-manxec de la província de Ciudad Real
 Amèrica Llatina:
 San Juan (Puerto Rico), capital de Puerto Rico
 Província de San Juan, província argentina
 San Juan de la Frontera, capital de la província de San Juan (Argentina)
 Filipines:
 San Juan (Leyte Meridional), municipi de la província de Leyte Meridional (Visayas Orientals), a l'illa de Leyte
 San Juan (Metro Manila), ciutat de la Metro Manila|Regió de la Capital Nacional, a l'illa de Luzon
 San Juan (Siquijor), municipi de la província Siquijor (Visayas Centrals), a l'illa de Siquijor
 Estats Units:
 San Juan (Nou Mèxic)
 San Juan (Texas)
 Miscel·lània: Clara Sanjuan de Lengo